Černyšëv (, traslitterazione anglosassone: Chernyshev o Chernyshyov) è un cognome russo.

Astronomia 
 Chernyshev – cratere lunare

Persone 
 Arkadij Černyšëv – allenatore di hockey su ghiaccio sovietico
 Dmitrij Černyšëv – nuotatore russo
 Feodosij Nikolaevič Černyšëv – geologo russo
 Nikolaj Gavrilovič Černyšëv – ingegnere missilistico sovietico
 Pëtr Grigor'evič Černyšëv – nobile e politico russo
 Zachar Grigor'evič Černyšëv – nobile e ufficiale russo

Sport 
 Chernyshev Division – divisione della Kontinental Hockey League

Pagine correlate 

 Černyšëva